Машковце () — село и одноимённая община в районе Гуменне Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1574 года.

География 
Село расположено в юго-восточной части края, к востоку от реки Лаборец, при автодороге . Абсолютная высота — 225 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 6,99 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Машковце составляла 52 человека.
Динамика численности населения общины по годам:

Достопримечательности 
 Грекокатолическая церковь Петра и Павла в стиле барокко, 1768 год

Примечания 

Населённые пункты Словакии